Maria Rakowska (1864–1940) – polska tłumaczka, literaturoznawczyni i pisarka
 Maria Rakowska (1923–2015) – polska zootechnik